Fu'ad Aït Aattou (1980-), est un acteur français.
 Kader Attou (1974-), est un danseur et chorégraphe français de hip-hop et de danse contemporaine.
 Malika Benarab-Dakar Ben Attou (1997-), est une femme politique algérienne.
 Dakar Ben Attou (1997-), est un boxeur professionnel franco-marocain.
Patronyme algérien